Дубинки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубинки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Дубинки — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Дубинки — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Дубинки — село в Мостисском районе Львовской области.

См. также 
 Дубинка (значения)